Каролина Плишкова — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс не защитила свой титул.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Отказ)
  Анжелика Кербер (Финал)
  Симона Халеп (Полуфинал)
  Гарбинье Мугуруса (Полуфинал)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Роберта Винчи (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Доминика Цибулкова (Третий раунд)
  Карла Суарес Наварро (Четвертьфинал)

<li>  Йоханна Конта (Третий раунд)
<li>  Петра Квитова (Отказ)
<li>  Тимея Бачински (Третий раунд)
<li>  Белинда Бенчич (Второй раунд)
<li>  Саманта Стосур (Второй раунд)
<li>  Каролина Плишкова (Титул)
<li>  Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)
<li>  Элина Свитолина (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2016